Nikaia – figura della mitologia greca
 Nikaia – ex comune della Grecia nella periferia dell'Attica
 Nikaia – ex comune della Grecia nella periferia della Tessaglia
 Nicea – città della provincia di Bursa (Turchia)
 nome greco di Nizza (latino Nicaea)